Ирина Воронцова-Дашкова:
 Воронцова-Дашкова, Ирина Ивановна (в замужестве Паскевич; 1835—1925) — русская благотворительница, хозяйка литературного салона, переводчица, меценат.
 Воронцова-Дашкова, Ирина Илларионовна (в замужестве Шереметева; 1872—1959) — графиня, фрейлина, общественный деятель, сестра милосердия.